James Hampton peut désigner :
 James Hampton (1909-1964), artiste folklorique américain ;
 James Hampton (1936-2021), acteur américain.